Тье:

 Тье () — коммуна в окрестностях Парижа, Франция.
 Тье () — кладбище, расположенное в коммуне Тье.

См. также 
 Тье Би, Эрик
 Тьеи, Жоэль
 Тиё-ни